Девил може да се односи на:

 Девил (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Девил (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел